У́лица У́точкина — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Уточкина — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Улица Уточкина — улица в Терновском районе города Кривой Рог.

См. также 
 Улица Уткина
 Уткин проспект
 Утиная улица